Фабиана ():
 Фабиана — род растений семейства Паслёновые.
 Фабиана — норийское название Виндобоны (Вены), по имени квартировавшей здесь одноимённой когорты.

Примечания